PSK puede referirse a:

PSK, equipo ciclista checo, actualmente conocido como Bauknecht-Author.
Modulación por desplazamiento de fase (Phase Shift Keying en inglés), un tipo de modulación de señales usado en telecomunicaciones. 
Pre-shared key, En criptografía, una clave secreta compartida entre dos partes.
Muerte postsegregacional (Post-segregational killing), en biología celular, muerte celular inducida por la pérdida de algún elemento debido a una segregación incorrecta.